Plainville (Georgia)
 Plainville (Illinois)
 Plainville (Indiana)
 Plainville (Kansas)

 Plainville (Eure)
 Plainville (Oise)